Authie puede referirse a: 

 Authie, comuna francesa situada en Calvados.
 Authie, comuna francesa situada en Somme.
 Authie, río de Francia.

Nombres compuestos

Authieule es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Picardía. 
Dompierre-sur-Authie es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Picardía. 
Raye-sur-Authie es una comuna francesa, situada en el departamento de Paso de Calais y la región de Norte-Paso de Calais. 
Saint-Léger-lès-Authie es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Picardía. 
Villers-sur-Authie es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Picardía. 
Vitz-sur-Authie es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Picardía.